Table Bay (Antarctica), een baai in Antarctica 
 Table Bay (baai in Canada), een baai in Canada 
 Table Bay (spookdorp), een voormalige nederzetting aan die baai
 De Engelse naam van de Tafelbaai, een baai van Zuid-Afrika